29-й чемпионат Кыргызстана по футболу, разыгранный 8 клубами с 6 марта по 8 октября 2020 года. Официальное название — «Шоро́» Премьер Лига 2020 (кирг. «Шоро» Премьер Лигасы).

Генеральным спонсором чемпионата этого сезона стала местная компания по производству национальных напитков и продукции — «Шоро». Матчи чемпионата транслировал спортивный телеканал — Kyrgyz Sport TV.

Чемпион получил прямую путёвку в групповой этап Кубка АФК 2021 — 2-го по престижу и силе международного клубного турнира АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА).

Изначально чемпионат планировалось провести в два этапа. На первом этапе 9 команд должны были сыграть в три круга по принципу «каждый с каждым». На втором этапе первые четыре команды турнирной таблицы по итогам трех кругов должны были провести еще 2 круга для определения чемпиона.

Сезон стартовал 6 марта матчем «Дордой» — «Нефтчи» в городе Кант, а 14-15 марта были проведены матчи первого тура.

Из-за введенных ограничительных мер в Кыргызской Республике, принятых в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), чемпионат был приостановлен.

В связи с финансовыми трудностями, футбольный клуб «Лидер-Чемпион» (в прошлом «Академия-Лидер») был вынужден сняться с чемпионата, а матч первого тура с «Нефтчи» (поражение 0:1) был аннулирован.

Перед возобновлением чемпионата, в августе 2020 года, регламент и формат соревнования был изменен, а также был утвержден Медицинский Регламент  возобновления спортивных мероприятий, проводимых под эгидой КФС в рамках противодействия распространению COVID-19.

Исполнительным комитетом КФС было принято решение о проведении турнира централизовано в два круга, со строгим соблюдением Медицинского Регламента.

Чемпионат возобновился 7 августа и был завершен 8 октября 2020 года, все матчи после возобновления турнира прошли на двух стадионах города Кант: «Нитро Арена» и «Центральный».

Участники 
{{ПозКарта+|Киргизия|width=700|float=center|caption=Расположение клубов Шоро Премьер Лиги Кыргызстана 2020 года|places=

{{ПозКарта~|Киргизия|marksize=7|lat_deg=40|lat_min=31|lon_deg=72|lon_min=47|label=Алай''
Каганат''
|position=right|mark=Green pog.svg}}

}}В чемпионате 2020 года принимали участие 8 клубов. Чемпионский титул в этом году защищал бишкекский «Дордой».

Ошский «Каганат», основанный на базе Академии футбола имени Асыла Момунова, стал дебютантом. Команда была сформирована в период зимнего межсезонья и состояла в основном из иностранных игроков и футболистов академии.

 Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

В случае равенства очков у двух и более клубов места команд в таблице чемпионата определяются:

· по количеству набранных очков в играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов в играх между этими клубами;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах чемпионата;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных красных карточек во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных желтых карточек во всех матчах чемпионата;

· в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей клубов в итоговой таблице, кроме Клубов, делящих первое и второе места, их места определяются жребием;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей для клубов, делящих первое и второе места в итоговой турнирной таблице, назначается дополнительный матч между этими клубами.

 Лучшие бомбардиры чемпионата 

 Рекорды чемпионата Самая крупная домашняя победа: 16.09.2020 Дордой - Каганат —  8:1Самая крупная победа на выезде: 01.10.2020 Алга  — Дордой 1:5Самый результативный матч:''' 16.09.2020 Дордой - Каганат —  8:1

Хет-трик

Ссылки 
 Официальный сайт Кыргызской профессиональной футбольной лиги — kpfl.kg
 Официальный сайт Кыргызского футбольного союза — kfu.kg

2020
Киргизия